Franke steht für:
 Franke (Familienname), ein deutscher Familienname, bekannte Namensträger siehe dort
 ein Angehöriger der Franken (Volk)
 ein Bewohner der Region Franken
 ein Mitglied des Corps Franconia Würzburg
 Mietvilla Franke & Berghold im Ursprungsstadtteil der sächsischen Stadt Radebeul
 Mount Franke, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Franke Holding, Schweizer Hersteller von Küchentechnik
 Franke & Co., Schweizer Hersteller von Automobilen
 (2824) Franke, Asteroid des inneren Hauptgürtels.

Siehe auch:
 Francke
 Franken